ostor, főként állatok terelésére, hajtására, de akár fegyverként vagy hangszerként is használt eszköz
 ostor (flagellum), sejtszervecske egyes prokarióta, illetve eukarióta egysejtűekben, továbbá álszövetes vagy szövetes élőlények egyes sejtjeiben
 ostor (flagellum), szerv a csigák ivarszervrendszerében
 ostor (flagellum), csápostor, a rovarok csápjának legkülső íze
 Ostor, a Marvel Comics gonosztevője